Gustaf Adolf Boltenstern (1861–1935) – szwedzki oficer, jeździec, medalista olimpijski (ojciec)
 Gustaf Adolf Boltenstern (1904–1995) – szwedzki oficer, jeździec, medalista olimpijski (syn)